Рейс 204 может иметь следующие значения:

 Рейс 204 China Airlines
 Рейс 204 TANS Perú